Zum zweiten Mal wurden 1955 bei panamerikanischen Spielen ein Fußballturnier durchgeführt. Es fand in Mexiko-Stadt zwischen dem  13. und dem 22. März 1955 statt.
Vier Nationen nahmen daran teil. Jeder spielte zweimal gegen jeden. Ein Sieg brachte zwei Punkte, ein Unentschieden einen Punkt. Argentinien konnte seinen Titel verteidigen.

Spiele 

|}

|}

Weblinks 
 RSSSF archive

1955
Fussball